Wait a Minute signifie Attendez une minute en anglais et peut faire référence à :

Musique

Album 

 , album d' sorti en 1980.

Chanson 

 , chanson d'Estelle présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Wait a Minute, chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Hives présente sur l'album  sorti le  ;
 Wait a Minute!, chanson de Willow Smith sortie le .

Voir aussi